Lúcio Valério Flaco (mestre da cavalaria em 321 a.C.), mestre da cavalaria em 321 a.C..
 Lúcio Valério Flaco (cônsul em 261 a.C.), cônsul em 261 a.C..
 Lúcio Valério Flaco (cônsul em 195 a.C.), morto em 180 a.C., cônsul em 195 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Valério Flaco (cônsul em 152 a.C.), morto em 152 a.C. e cônsul em 152 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Valério Flaco (cônsul em 131 a.C.), cônsul em 131 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Valério Flaco (cônsul em 100 a.C.), cônsul em 100 a.C..
 Lúcio Valério Flaco (cônsul sufecto em 86 a.C.), morto em 86 a.C. e cônsul sufecto em 86 a.C..
 Lúcio Valério Flaco (pretor em 63 a.C.), morto em 54 a.C., filho do anterior homônimo, pretor em 63 a.C..

Desambiguações de antropônimos